— японская корпорация, издающая печатную литературу, мангу, различные DVD-диски, а также другие виды печатной и информационной продукции.

«Shogakukan» основала фирму «Shueisha», которая в свою очередь основала компанию «Hakusensha». Коллективное название этих трёх организаций — «Hitotsubashi Group».

Журналы манги Сёгакукан

Ориентированные на мужчин 
<div style="float:left; width:48%;">

Кодомо 
 Bessatsu CoroCoro Comic
 CoroCoro Comic
 CoroCoro Ichiban!

Сёнэн 
 Shonen Sunday
 Shonen Sunday Cho Super
 Shonen Sunday Super
 Sunday Compact'

 Сэйнэн 
 Dorohedoro</div>
 сёдзё 
 Betsucomi
 Cheese!
 ChuChu
 Ciao
 Ciao DX
 COMIC MIRA
 Deluxe BetsuComi
 Flowers
 Petit Comic
 Petit Comic Zoukan
 Pochette
 Shojo Comic

 Ориентированные на женщин 
 Сэйнэн 
 Big Comic
 Big Comic Business
 Big Comic Compact
 Big Comic for Men
 Big Comic Original
 Big Comic Spirits
 Big Comic Superior
 IKKI
 Sunday GX
 Young Sunday

 Дзёсэй 
 Judy
 Young Judy
 Гакунэн 
 Gakunyou Youchien
 Go-nensei
 Ichi-nensei
 Ni-nensei
 Roku-nensei
 San-nensei
 Yon-nensei

 Motto! Doraemon
 S-C Zoukan
 Young CorCoro Comic

 Список опубликованной манги 
 7 Seeds A Cruel God Reigns Alpine Rose Bakusō Kyōdai Let's & Go!! Dengeki Daisy Dorohedoro Detective Conan Duel Masters Doraemon Esper Mami H3 School! (Happy Hustle High)
 Happy! Hayate the combat butler In the Bathroom Law of Ueki Kami nomi zo Shiru Sekai Kare First Love Kaze to Ki no Uta Kekkaishi Kikaider Kiteretsu Daihyakka Konjiki no Gash!! Maison Ikkoku
 MÄR
 Midori Days
 Mobile Police Patlabor
 Monster
 O~i! Ryōma
 Pluto
 Pokémon
 Pocket Monster
 Pocket Monsters SPECIAL (Pokémon Adventures)
 Dengeki Pikachu (Pokémon: The Electric Tale of Pikachu)
 Pocket Monsters PiPiPi ★ Adventures (Magical Pokémon Journey)
 Pokémon Fushigi no Danjon Ginji no Kyūjotai (Pokémon Mystery Dungeon: Ginji's Rescue Team)
 Prefectural Earth Defense Force
 RahXephon
 Ранма ½
 Rekka no Honō (Flame of Recca)
 Rockman EXE (MegaMan NT Warrior)
 Saikano
 Selfish Fairy Mirumo de Pon (Mirmo Zibang!)
 Sonic the Hedgehog
 Sora wa Akai Kawa no Hotori (Red River)
 SP: Security Police
 Spriggan
 Super Mario-Kun
 Cirque du Freak
 Togari Urusei Yatsura Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. Yaiba Yakitate!! Japan Юная революционерка Утэна''

См. также

Ссылки 
 Официальный сайт Shogakukan
 Раздел официального сайта на английском языке
 Shogakukan в энциклопедии сайта Anime News Network.

Издательства Японии
Издатели манги
Организации, основанные в 1922 году в Японии